Александр Благове́щенский:

 Благовещенский, Александр Александрович (1854—1918) — русский военачальник, генерал от инфантерии.
 Благовещенский, Александр Афанасьевич (1847—1894) — русский историк.